Wlassicha (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wlassicha (Moskau), Siedlung städtischen Typs und SATO in der Oblast Moskau

 Wlassicha (Region Altai), Dorf und Stationssiedlung in der Region Altai
 Wlassicha (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Wlassicha (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Wlassicha (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Wlassicha (Twer, Molokowo), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Molokowo
 Wlassicha (Twer, Rameschki), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Rameschki